«Иве́р и Телье́» () —может означать:  
 Ивер и Телье — французский филателистический дилер и филателистическое издательство.
 Ивер и Телье — каталог марок, выпускаемый этим издательством.